Тамариани:
 Тамариани (Ингушетия) — село в Джейрахском районе Ингушетии.
 Тамариани (Кабардино-Балкария) — упразднённое село в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.